Caim — figura bíblica
Caim (livro) — livro de José Saramago
Caim (demônio)
The Mark of Cain — filme americano de 1916, dirigido por Joe De Grasse e estrelado por Lon Chaney

Desambiguações de antropônimos